Каменная Речка — село в Троицком районе Челябинской области. Посёлок в составе Ключевского сельского поселения.

География 
Расположен в юж. части района, на берегу р. Уй. Рельеф — равнина (Зап.-Сиб. низм.); ближайшие выс.— 188 и 205 ле. Ландшафт — степь.

История 
Поселок основан в 1924. В 1929 жители организовали колхоз, который с 1935 носил название «Колхоз им. Кирова». 

В 1951 на территории Каменная Речка разместилась бригада колхоза «Большевик», в 1957 — отделение совхоза «Ключевский». 

С 1966 в поселке располагались центральная усадьба и 1-е отделение совхоза «Каменский», ныне — с.-х. предприятие «Каменское».

Археология 
Каменная речка III, поселение, археологический памятник. Находится в 1,5 кл к Северо Западу от поселка Каменная Речка Троицкого р-на, на левом берегу р. Уй. 

Поселение открыто в 1994, частично разрушено в ходе строительства мостового перехода. Ориентировочная площадь памятника 10000 м2; площадка перекрыта стерильным слоем (до 0,7 м) аллювиальных отложений. 

В ходе раскопок (площадь 130 м2) под руководством А. В. Епимахова обнаружен фрагмент 2 котлованов полуземляночных жилищ прямоугольной формы каркасно-столбовой конструкции. Жилища уничтожены пожаром. В границах строений (шир. 7—8 м) обнаружены наземные очаги и хоз. ямы. Найдены кости животных, в т. ч. КРС (св. 50%). 

Находки металла представлены бронз. 2-лезвийным ножом с упором, иглой, спиралевидными окончаниями браслетов, слитками и др. Коллекция керамич. сосудов характеризуется сочетанием черт фёдоровской культуры и позднего этапа алакульской культуры. Памятник датирован эпохой позднего бронзового века (2-я пол. 2 тыс. до н. э.).

Население 

(в 1926 — 80, в 1970—496, в 1995—800).

Улицы 
 Зеленая улица
 Механическая улица
 Набережная улица
 Новая улица
 Полевая улица
 Радиальная улица
 Центральная улица
 Школьная улица
 Южная улица

Литература

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Челябинская область)